|-
| 84201 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84202 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84203 - || || 9 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84204 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84205 - || || 10 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84206 - || || 11 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84207 - || || 10 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84208 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84209 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84210 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84211 - || || 10 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84212 - || || 11 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84213 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84214 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84215 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84216 - || || 14 de setembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84217 - || || 14 de setembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84218 - || || 14 de setembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84219 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84220 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84221 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84222 - || || 15 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84223 - || || 13 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84224 Kyte || || 9 de setembre, 2002 || Haleakala || R. Matson
|-
| 84225 Verish || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 84226 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84227 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84228 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84229 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84230 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84231 - || || 27 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84232 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84233 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84234 - || || 28 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84235 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84236 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84237 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84238 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84239 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84240 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84241 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84242 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84243 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84244 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84245 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84246 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84247 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84248 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84249 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84250 - || || 29 de setembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84251 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84252 - || || 30 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84253 - || || 28 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84254 - || || 28 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84255 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84256 - || || 29 de setembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84257 - || || 29 de setembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84258 - || || 29 de setembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84259 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84260 - || || 30 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84261 - || || 16 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84262 - || || 30 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84263 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84264 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84265 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84266 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84267 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84268 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84269 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84270 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84271 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84272 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84273 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84274 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84275 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84276 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84277 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84278 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84279 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84280 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84281 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84282 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84283 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84284 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84285 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84286 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84287 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84288 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84289 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84290 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84291 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84292 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84293 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84294 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84295 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84296 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84297 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84298 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84299 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84300 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
4